Chenar (dorp) - een dorp in de Iraanse provincie Ardebil
Chenar (naam) - een Koerdische jongensnaam